Морачевський — українське і польське () прізвище.

 Вацлав Морачевський
 Єнджей Морачевський
 Морачевський Пилип Семенович — український письменник, педагог, поет-романтик, філолог, перекладач.

Морачевська
 Зофія Морачевська

Українські прізвища
Польські прізвища